

Localités

Brésil 
 Nova Odessa (São Paulo) est une ville brésilienne de l'État de São Paulo.

Canada 
 Odessa (Ontario) est une ville de la province de l'Ontario.
 Odessa (Saskatchewan),

États-Unis 
 Odessa (Delaware) est une ville de l'État du Delaware.
 Odessa (Floride) est une ville de l'État de Floride.
 Odessa (Minnesota) est une ville de l'État du Minnesota.
 Odessa (Missouri) est une ville de l'État du Missouri.
 Odessa (Nebraska) est une ville de l'État du Nebraska.
 Odessa (New York) est une ville de l'État du New York.
 Odessa (Texas) est une ville de l'État du Texas.
 Odessa (Washington) est une ville de l'État de Washington.
 Lake Odessa (Michigan)
 Le lac Odessa, un lac du Colorado.

Ukraine 
 Odessa est une ville de l'oblast d'Odessa.
 Nova Odessa est une ville de l'oblast de Mykolaïv.

Autres usages 

 Odessa est un album des Bee Gees sorti en 1969.
 Le typhon Odessa était un typhon ou ouragan du Pacifique en 1985.
 L'acronyme Odessa signifie Organisation Der Ehemaligen SS-Angehörigen (« Organisation des anciens membres de la SS »), une organisation clandestine fictive de criminels de guerre nazis fugitifs.
 (2606) Odessa, astéroïde.
 Cratère d'Odessa, cratère d'impact au Texas.
 Rue d'Odessa à Paris.
 Avenue d'Odessa à Marseille.

 Voir également 

Homonymie de toponyme